Певка () может означать:
 Певка — дерево, растущее в Палестине, род сосны, лиственница.
  — остров в образуемый двумя южнейшими рукавами устья Дуная.
 Певка — православное имя

Примечания